Der Dreisprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 10. und 11. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-Amerikaner Walter Davis. Wie schon bei den letzten Weltmeisterschaften errang der kubanische Sieger der Panamerikanischen Spiele 2003 Yoandri Betanzos die Silbermedaille. Bronze ging an den rumänischen Olympiazweiten von 2004 Marian Oprea.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
10. August 2005, 11:15 Uhr

28 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 17,00 m. Vier Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten für die Finalteilnahme schließlich 16,66 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
11. August 2005, 20:00 Uhr

Video 
 Helsinki 2005 Triple Jump Men Final, youtube.com, abgerufen am 2. Oktober 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 2. Oktober 2020
 Men Triple Jump Athletics IX World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 2. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Triple Jump, Helsinki 2005, S. 180 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 2. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki